«Хотим полковников» () — кинофильм режиссёра Марио Моничелли, вышедший на экраны в 1973 году. Лента представляет собой сатиру на так называемый  — неудавшуюся попытку ультраправых прийти к власти в Италии в 1970 году. Фильм принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Сюжет 
Депутат Джузеппе Тритони — представитель одной из правых партий в итальянском парламенте. Считая, что в стране слишком много демократии и непростительно велики симпатии к левым, он решает действовать. Первым делом его рук становится террористический акт в Милане, который с его подачи приписывают радикальным левым. Тритони решает использовать эту ситуацию и начинает собирать вокруг себя союзников — ультраправых, бывших фашистов и реакционных военных (в основном полковников). Постепенно формируется заговор с целью насильственного захвата власти в стране...

В ролях 
 Уго Тоньяцци — депутат Джузеппе Тритони
 Клод Дофен — президент Италии
 Дуилио дель Прете — монсеньор Джампаолино Сарторелло
 Джузеппе Маффиоли — полковник Пино Барбакане
 Карла Тато — Марчелла Басси-Лега
 Франсуа Перье — депутат Луиджи ди Кори
 Лино Пульизи — депутат Сальвато Ли Мази
 Пино Дзак — журналист Армандо Каффе
 Тино Бьянки — депутат Мадзанте
 Антонино Фаа ди Бруно — подполковник Витторио Эммануэле Рибо
 Винченцо Фаланга — Тарчизио Интрона
 Джан Карло Фуско — полковник Гавино Фурас
 Барбара Эррера — графиня Амелия ди Аматриче
 Ренцо Мариньяно — лейтенант Теофило Брандзино
 Камилло Милли — полковник Эльпидио Агуццо
 Пьетро Торди — генерал Басси-Лега
 Макс Турилли — полковник Квинтилиано Турцилли
 Сальваторе Билардо — Андреас Аутоматикос, греческий «чёрный полковник»
 Белизарио де Маттеис — генерал Альчео Парилья

Ссылки 
  
  

Кинокомедии Италии
Фильмы Италии 1973 года